Beeldwit (mythisch wezen) een bovennatuurlijk geest of heks.
 Beeldwit, in het Nederlands volksgeloof iemand met de helm
 Beeldwit een modern dialectwoord voor een slaapwandelaar onder andere in Dordrecht en omstreken.